Національна ліга В 2019—2020 — 73-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В).

Турнірна таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 

РС = Регулярний сезон

У зв'язку з пандемією COVID-19 подальша серія плей-оф була скасована.

Втішний раунд 
Результати

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт   
 НЛБ на hockeyarchives  

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2019 у швейцарському спорті
2020 у швейцарському спорті